Сеньковский — фамилия; имеет женскую форму Сеньковская. Может также быть топонимом.

 Сеньковский, Филарет Алексеевич (в монашестве Владимир; 1845—1917) — епископ Православной российской церкви, духовный писатель.

Топонимы

См. также 
 Сенковский